Labar oder LaBar ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff LaBar (1963–2021), US-amerikanischer Musiker
 Ronan Labar (* 1989), französischer Badmintonspieler